Viscount Waverley, of Westdean in the County of Sussex, ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom.

Verleihung 
Der Titel wurde am 28. Januar 1952 für den Politiker Sir John Anderson geschaffen, der als Gouverneur von Bengalen, sowie auf verschiedenen Ministerposten gedient hatte. Der Titel wird heute von dessen Enkel als 3. Viscount geführt. Letzterer gehört zu den 90 gewählten Erbadligen, die ihren Sitz im House of Lords auch nach dem House of Lords Act 1999 behielten.

Viscounts Waverley (1952) 
 John Anderson, 1. Viscount Waverley (1882–1958)
 David Anderson, 2. Viscount Waverley (1911–1990)
 John Anderson, 3. Viscount Waverley (* 1949)

Titelerbe (Heir Apparent) ist der Sohn des aktuellen Titelinhabers, Hon. Forbes Anderson (* 1996).

Literatur und Weblinks 
 Charles Kidd, David Williamson (Hrsg.): Debrett's Peerage and Baronetage. St Martin's Press, New York 1990.
 Waverley, Viscount (UK, 1952) bei Cracroft's Peerage

Waverley
 
Erstverleihung 1952